Алекса́ндр Ива́нович Вале́нтик (4 июня 1936, Петрозаводск — 17 июня 2022, там же) — российский поэт, журналист. Заслуженный работник культуры Карельской АССР (1986) и Российской Федерации (1997).

Биография 
Родился в семье советского хозяйственного деятеля.

В 1954 г. окончил школу в Петрозаводске.

Окончил историко-филологический факультет Петрозаводского государственного университета в 1960 г.

С 1960 г. — корректор, заведующий отделом, заместитель редактора, с 1966 г. ― главный редактор газеты «Комсомолец».

В 1971 — заместитель главного редактора газеты «Ленинская правда».

С 1973 г. — заведующий сектором печати, телевидения и радио Карельского обкома КПСС.

С 1977 по 2000 гг. заместитель председателя ГТРК «Карелия» по радиовещанию, вёл радиопрограммы на Карельском радио.

Автор публикаций и стихов во многих периодических изданий Карелии, поэтических сборников. Член Союза писателей России (1997).

Награды 
 Медаль Пушкина (25 декабря 2002 года) — за многолетнюю плодотворную работу в области культуры, печати и телерадиовещания.
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (16 апреля 1997 года) — за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу.
 Заслуженный работник культуры Карельской АССР (1986).
 Лауреат премии имени К. С. Еремеева Карельского отделения Союза журналистов СССР.
 Почётная грамота Республики Карелия.
 Дипломант Международного творческого конкурса «Вечная память», посвящённого 60-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

Библиография 
 Поэзия Валентик, А. И. Книжка про Мишку / А. И. Валентик; худож. И. В. Лобова. — Петрозаводск : Петропресс, 1992.
 Валентик, А. И. Вся отойдет суета : сборник стихов / А. И. Валентик; худож. В.Левин. — Петрозаводск : Петропресс, 1995.
 Валентик, А. И. Век кончился!.. : стихотворения / А. И. Валентик; худож. Т.Юфа. — Петрозаводск : Файн Лайн, 1997 — ISBN 5-85914-037-1
 Валентик, А. И. Болью память жива: стихи из новых и старых тетрадей / А. И. Валентик. — Петрозаводск : Периодика, 1999 — ISBN 5-88170-025-2
 Валентик А. // Все начинается с рассвета : антология университетской поэзии ПетрГУ / [сост. и ред. М. В. Тарасов]. — Петрозаводск, 2005. -С.57-60 — ISBN 5-8021-0345-0.
 Валентик, А. Дракоша — Петрозаводск, 1999 — ISBN 5-7378-0021-0
 Валентик, А. У церкви апостола Петра в Марциальных Водах; «Стою пред Богом на коленях я…»; «В навечерие вся отойдет суета…»; «Царь ли Израилев рядет?…» / Александр Валентик //Удержавшийся над бездной : сборник стихов / [ред.-сост. В. Судаков; вступ. ст. С. Захарченко]. — Петрозаводск, 2007. -С.34, 65, 72, 77
 Валентик, А. И. Навечерие : [стихотворения] / Александр Валентик. — Петрозаводск : [б. и.], 2011. : Типография имени П. Ф. Анохина. — 115 с.
 Валентик, А. Старая баржа; «Не сойти с ностальгической ноты…» / Александр Валентик //Шрамы на сердце : поэтический сборник /[редкол.: Акбердин Н. Б. и др. ; ред. В. Никитюк]. — М., 2010. — С.56-57 — ISBN 978-5-88727-081-4
 Валентик, А. И. Солнышко встречайте = Hauska kaksin leikki$ : [стихотворения для детей] / Александр Валентик; suom. Armas Mishin; [ил. Анастасии Трифановой]. — Петрозаводск : Periodika, 2011 ISBN 978-5-88170-215-1.
 Валентик, А. Стихи / Александр Валентик // Снегири : альманах северной поэзии. Выпуск 1 — Петрозаводск, 2013. -С. 15-23. — ISBN 78-5-904478-22-3.
 Валентик, А. И. Тонкая былиночка любви : самые мои стихи / Александр Валентик. — Петрозаводск : ПетроПресс, 2017. — 52 с. — Другие произведения автора: с. 2. — ISBN 978-5-8430-0164-3.
 Валентик, А. И. Страна как струна : книга стихов / Александр Валентик. — Петрозаводск : Периодика, 2005. −175 с. — ISBN 5-88170-131-3.
 Дерево песен : антология поэзии Карелии / Александр Валентик . — Петрозаводск : Острова, 2009.
 Валентик, А. И. Навечерие : [стихотворения] / Александр Валентик. — Петрозаводск : [б. и.], 2011. : Типография имени П. Ф. Анохина. −115 с. — ISBN 978-5-7378-0107-6.
 Валентик, А. И. …И только бы душу спасти: [стихи] / А. Валентик // Север. — 1993. — № 8. — С.47-48
 Валентик, А. И. Навечерие; Сумский Посад : стихи / А. Валентик // Журавка. — 1996. — № 1. — С.26-27.
 Валентик, А. И. Жизнь на меже : стихи / А. Валентик // Север. — 1997. № 9. — С.80-81.
 Валентик, А. И. Пора ясновидения : стихи / А. Валентик // Север. — 1999. — № 2. — С.23-24.
 Валентик, А. И. Дождаться нежданной строки … / Александр Валентик // Север. − 2008. — № 5/6. — С. 3-4.

Ссылки 
 Нарастает ощущенье несвободы
 Юбилей известного карельского поэта, журналиста и общественного деятеля Александра Ивановича Валентика 
 Александр Валентик: «Самые мои стихи» 
 Валентик Александр Иванович 
 «В омут с головой — в стихотворенье!»
 А. Валоентик. Литературная карта Карелии 
 Строка как струна 
 Неформат. Три молодости поэта и журналиста Александра Валентика 
 В свет вышла новая книга Александра Валентика «Навечерие»

Примечания

Литература 
 Фёдоров Н. Александр Валентик : Чтобы свет в моих окнах бездарно не гас : [О творчестве А. Валентика] // Молодёжная газета Карелии. — 1995. — 24 июня
 Александр Валентик: «Нарастает ощущение несвободы…» : [Беседа с поэтом] // Петрозаводский университет. — 2002. — 26 апр. — С. 10

Выпускники ПетрГУ
Писатели Карелии
Журналисты СССР
Заслуженные работники культуры РСФСР
Заслуженные работники культуры Карельской АССР